Unter schätzen versteht man
 eine Schätzung – die genäherte Bestimmung von Zahlenwerten oder Größen durch Augenschein, Erfahrung oder Vermutung -- beispielsweise
 Schätzen von Entfernungen, Daumensprung
 Methoden der Winkelschätzung (terrestrisch und am Sternhimmel)
 Gissen (von engl. to guess) in der Navigation
 eine Schätzmethode (Statistik) der mathematischen Statistik
 die Hochachtung vor Menschen, die Anerkennung von Gaben oder Leistungen
 Vergleichen und Schätzen in der REFA-Arbeitstechnik
 dafürhalten, eine Meinung haben.

 Siehe auch:
 Schätzer, Schätzwert
 Schatz